Андрей Фехнер:
 Фехнер, Андрей Васильевич (190?—1937?) — советский дипломат.
 Фехнер, Андрей Иванович (Август Вильгельм Фехнер — August Wilhelm Fechner) (1825—1887) — писатель, пастор лютеранской церкви в Царском Селе (в 1851—1867), московской лютеранской церкви Святого Михаила (с 1867).

Примечания